Peter Ottosson, švedski hokejist, * 4. september 1965, Mariestad, Švedska.

Ottosson je v švedski ligi igral za klube Mariestad BoIS, IF Troja Ljungby, Färjestads BK, HV 71 in Forshaga IF. V sezoni 1996/97 je s klubom Färjestads BK osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Ob tem je igral še za kluba EHC Kloten v švicarski ligi in Star Bulls Rosenheim v nemški ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992, kjer je z reprezentanco osvojil peto mesto, in Svetovnem prvenstvu 1992, kjer je bil dobitnik zlate medalje.

Pregled kariere

|-
| Mariestad BoIS
| Švedska 3. liga
| 81/82
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mariestad BoIS
| Švedska 2. liga
| 82/83
|
| 27
| 12
| 4
| 16
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mariestad BoIS
| Švedska 2. liga
| 83/84
|
| 29
| 16
| 14
| 30
|
| 6
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Mariestad BoIS
| Švedska 2. liga
| 84/85
|
| 30
| 14
| 18
| 32
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mariestad BoIS
| Švedska 2. liga
| 85/86
|
| 31
| 24
| 25
| 49
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Troja Ljungby
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
| 32
| 25
| 20
| 45
|
| 14
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| IF Troja Ljungby
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
| 32
| 24
| 21
| 45
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 88/89
|
| 39
| 6
| 21
| 27
|
| 20
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 89/90
|
| 38
| 10
| 13
| 23
|
| 10
|
| 9
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 90/91
|
| 37
| 14
| 10
| 24
|
| 14
|
| 8
| 5
| 0
| 5
|
| 2
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 40
| 18
| 25
| 43
|
| 16
|
| 5
| 1
| 8
| 9
|
| 0
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| +3
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 92/93
|
| 37
| 16
| 20
| 36
|
| 12
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 93/94
|
| 22
| 4
| 8
| 12
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
| 18
| 7
| 7
| 14
|
| 14
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 94/95
|
| 35
| 7
| 4
| 11
|
| 12
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 95/96
|
| 31
| 11
| 9
| 20
|
| 14
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Färjestads BK
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 96/97
|
| 50
| 19
| 20
| 39
|
| 20
|
| 14
| 5
| 6
| 11
|
| 6
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 97/98
|
| 40
| 19
| 15
| 34
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 98/99
|
| 48
| 6
| 18
| 24
| -14
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 99/00
|
| 55
| 5
| 18
| 23
| -6
| 8
|
| 12
| 3
| 8
| 11
| -2
| 4
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 00/01
|
| 45
| 16
| 11
| 27
| +9
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 01/02
|
| 37
| 5
| 8
| 13
| -4
| 20
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| +1
| 2
|-
| Forshaga IF
| Švedska 3. liga
| 02/03
|
| 25
| 33
| 39
| 72
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Forshaga IF
| Švedska 2. liga
| 03/04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Forshaga IF
| Švedska 3. liga
| 05/06
|
|
| 0
| 4
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 802
| bgcolor="#7FFF00" | 314
| bgcolor="#7FFF00" | 358
| bgcolor="#7FFF00" | 672
| bgcolor="#7FFF00" | -9
| bgcolor="#7FFF00" | 351
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 85
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 51
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 24
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Mariestad BoIS
Hokejisti IF Troja Ljungby
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti EHC Kloten
Hokejisti Star Bulls Rosenheim
Hokejisti HV 71
Hokejisti Forshaga IF